Сезон 2023 Эровнули лига 2 стал седьмым под его нынешним названием и 35-м второго по уровню дивизиона в системе футбольных лиг Грузии с момента его создания. Соревнование из четырех раундов началось 28 февраля и завершится 8 декабря.

Формат 
Победитель автоматически переходит в Лигу Эровнули, а следующие две команды участвуют в плей-офф со своими соперниками из высшего дивизиона.

Команды занявшие два последних места автоматически выбывают в Третью лигу. Команды занявшие 7-8 места участвуют в плей-офф с командами занявшими 3-4 места вТретьей лиге за право сохранить место в первенсте.

Изменения в составе команд 
Изменения в лиге по сравнению с сезоном 2022

Вышедшие в Эровнули Лигу 2 

Вышли из Лига 3

• Динамо-2

• Колхети-1913

• Колхети Хоби

Выбывшие из Эровнули Лига 2022

• Сиони

• Локомотив

Выбывшие из Эровнули Лиги 2 

Вышли в Эровнули лига 2023

• Шукура Кобулети

• Самтредиа

Выбывшие в Лига 3

• Рустави

Снялись с соревнований по ходу сезона 2022

• Динамо Зугдиди

• Шевардени-1906

Команды и стадионы

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата 

Первая лига Грузии по футболу